En français, le mot sonneur peut désigner :

 le , une personne qui sonne les cloches. Avec l'électrification des cloches au , la profession de sonneur civil ou religieux tend à disparaître ;
 en Bretagne, le sonneur (talabardeur en breton) est un musicien jouant de la bombarde ou de la cornemuse.

Zoologie 
Nom donné à certains crapauds :
 Le sonneur à ventre jaune est un amphibien d'Europe centrale et méridionale.
 Le sonneur à pieds épais est un amphibien que l'on rencontre en Italie.
 Le sonneur à ventre de feu est un amphibien d'Europe centrale (du Danemark à l'est de l'Allemagne).

Voir aussi 

 Sonnerie